Чжу — русская транскрипция ряда китайских иероглифов:

 筑 zhú — чжу (струнный инструмент)
 柷 zhù — ударный музыкальный инструмент
 朱 zhū китайская фамилия (клан), значение иероглифа «чжу» — красный.
 竹 zhú — фамилия («бамбук»), тж. 竺 zhú
 珠 zhū — фамилия («жемчуг»), тж. название крупной реки на юге Китая (см. Чжуцзян)

Известные Чжу 
 Чжу Аньмэн (род. 1999) — китайская биатлонистка.
 Чжу Баочжэн (род. 1985) — китайская пловчиха в ластах.
 Чжу Бацзе — один из главных персонажей романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад», комический волшебник, получеловек-полусвинья.
 Чжу Гуанху (род. 1949) — китайский футболист и футбольный тренер сборной КНР.
 Чжу Да (, 1626—1705) — китайский художник, поэт и каллиграф династии Цин.
 Чжу Дэ (1886—1976) — китайский военный, государственный и политический деятель.
 Чжу Дэцюнь (1920—2014) — французский художник китайского происхождения, член Академии изящных искусств Франции.
 Чжу Жисинь, Петр (1881—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Чжу Жунцзи (род. 1928) — премьер Госсовета КНР с 1998 по 2003.
 Чжу Жуоцзи́ (朱若极, 1642—1707) — китайский художник, каллиграф, даосский монах.
 
 Чжу Ихай (1618—1662) — 11-й великий князь Лу (Лу-ван) (1642—1645), третий китайский император династии Южная Мин.
 Чжу Кайминь, Симон (1868—1960) — католический прелат, первый епископ Хаймэня.
 Чжу Лин (род. 1957) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка 1984.
 Чжу Линь (род. 1994) — китайская теннисистка.
 Чжу Муянь (род. 1982) — тайваньский тхэквондист, олимпийский чемпион 2004 года в категории до 58 кг и бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года.
 Чжу Си (1130—1200) — выдающийся конфуцианский философ.
 Чжу Сян (1904—1933) — китайский поэт первой половины XX века.
 Чжу Сяодань (род. 1953) — губернатор провинции Гуандун с 2011 года, глава Гуанчжоуского горкома КПК в 2006—2010 гг., член ЦК КПК с 2012 года (кандидат с 2007 года).
 Чжу Сяолинь (род. 1984) — китайская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне.
 Чжу Тин (род. 1994) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка 2016.
 Чжу Ужуй, Иоанн Батист (1883—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Чжу Фанъюй (род. 1983) — китайский профессиональный баскетболист,
 Чжу Хаогу (работал в конце XIII — первой пол. XIV вв.) — выдающийся китайский художник-монументалист.
 Чжу Хунцзюнь (род. 1981) — китайский легкоатлет.
 Чжу Цзяньхуа (род. 1963) — китайский прыгун в высоту, мировой рекордсмен, призёр Олимпийских игр.
 Чжу Цяньчжи (1899—1972) — китайский философ, историк философии.
 Чжу Чанфан (1608—1646) — великий князь Лу (Лу-ван, 1618—1645), второй китайский император династии Южная Мин.
 Чжу Чжу (род. 1984) — китайская актриса, певица и телеведущая.
 Чжу Чэнь (род. 1976) — китайская шахматистка.
 Чжу Шаолян (1891—1963) — китайский генерал.
 Чжу Юй (род. 1971) — китайский художник из Пекинa.
 Чжу Юйлин (род. 1995) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис, трехкратная чемпионка мира.
 Чжу Юйцзянь (1602—1646) — девятый великий князь Тан (Тан-ван), четвёртый китайский император династии Южная Мин.
 Чжу Юйюэ (1605—1647) — 10-й великий князь Тан (Тан-ван) (唐王) (1645—1646), пятый китайский император династии Южная Мин.
 Чжу Юсун (1607—1646) — первый император так называемой династии Южная Мин.
 Чжу хоу — удельные князья в Китае периода Чжоу.
 Имена императоров:
 Чжу Юаньчжан
 Чжу Ди
 Чжу Да
 Чжу Чжаньцзи
 Чжу Гаочи
 Чжу Цичжэнь
 Чжу Цзяньшэнь
 Чжу Циюй
 Чжу Юцзянь

 Вымышленные носители фамилии
 Чжу Интай, 祝英台 — одна из двух главных героев легенды о Лян Шаньбо и Чжу Интай; девушка, переодевшаяся юношей для возможности учиться.

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае